Swale steht für:

Borough of Swale, Verwaltungsbezirk in der englischen Grafschaft Kent
Swale-Kanal
River Swale, Fluss in North Yorkshire